Kob (antilope), antilopesoort
 Kob (vis), vissoort